Jusqu'au bout du monde ist der Titel folgender Filme:

 Jusqu’au bout du monde (1963) – Regie: François Villiers
 Bis ans Ende der Welt (1991) (frz. Titel: Jusqu’au bout du monde) – Regie: Wim Wenders
 Pirates of the Caribbean – Am Ende der Welt (2007) (frz. Titel: Pirates des Caraïbes – Jusqu'au bout du monde) – Regie: Gore Verbinski